Мирабело може да се отнася за:

 Мирабело – град в Италия;
 Мирабело (залив) – залив на остров Крит, Гърция.